Sigurgeirsson ist der Vatersname folgender Personen:

 Einar Sigurgeirsson (* 1966), isländischer Tennisspieler
 Olgeir Sigurgeirsson (* 1982), isländischer Fußballspieler
 Pétur Sigurgeirsson (1919–2010), isländischer Bischof
 Stefán Jón Sigurgeirsson (* 1989), isländischer Skirennfahrer